Жюли — фамилия. Известные носители:
 
 Жюли, Брюно (род. 1978) — маврикийский боксёр.
 Жюли, Людовик (род. 1976) — французский футболист.

См. также 
 Джули